Toro puede referirse a:

 Toro, macho de la vaca.

Personas 
 Ricardo Rendón González (2006-), Jugador De Fortnite, España.
 Alfredo Toro Hardy (1950-), embajador, Venezuela.
 Juan Carlos Toro Bernet (1977-), explosivista, España.
 Carlos Toro Manrique (1868-1937), ingeniero, matemático y académico, Venezuela.
 Daniel Toro, músico argentino.
 Elías Toro (1871-1918), antropólogo, Venezuela.
 Fermín Toro (1806-1865), escritor, Venezuela.
 Jorge Toro (1939-), exfutbolista de Colo-Colo, Chile.
 José Toro Hardy (1942-), economista, Venezuela.
 Luis Julio Toro, flautista, Venezuela.
 Mario Toro (1980-), karateka, Venezuela.
 Miguel Toro Ramírez (1898-1964), novelista y dramaturgo, Venezuela. 
 Nancy Toro, cantante, Venezuela.
 Julio Toro (1943-), baloncestista, Puerto Rico.
 Sebastián Toro (1990-), futbolista, Chile.
 José David Toro Ruilova (1898-1977), presidente de Bolivia.
 John Toro Rendón (1958-), árbitro de fútbol, Colombia.
 David Toro (1898-1977), militar y político, Bolivia. 
 Diego Toro (1982-), jugador de fútbol de Envigado, Colombia.
 Manuel Murillo Toro (1818-1862), político y escritor, Colombia.
 Raúl Toro Julio (1911-1982), futbolista, Chile.
 Ray Toro (1977-), guitarrista principal de la banda My Chemical Romance, Estados Unidos.
 Yomo Toro (1933-2012), cuatrista, Puerto Rico.
 Mateo de Toro Zambrano y Ureta (1727-1811),  militar y político, Chile.
 Benicio del Toro (1967-), actor, Puerto Rico.
 Francisco del Toro (1967-), militar, México.
 Francisco José Rodríguez del Toro (1761-1851), marqués del Toro, general de división del ejército libertador, Venezuela.
 Fernando Rodríguez del Toro (1772-1822), general de división del Ejército Libertador, Venezuela.
 Ulises Rosales del Toro (1942-), general de división del ejército, Cuba.
 Guillermo del Toro (1964-), director de cine, México.
Antonio Herrera Toro (1857-1914), pintor, Venezuela.
 Bernardo Herrera Toro (1791-1860), militar, Venezuela.
 Esteban Herrera Toro (1799-1845), militar, Venezuela.
 Daniel El Toro  Tovar, exboxeador, México.

Topónimo

Argentina 

 Estación Toro, estación de ferrocarril del Gran Buenos Aires, Argentina.
 Cerro El Toro, Cordillera de los Andes, Argentina.

Chile 

 Puerto Toro, poblado de la comuna de Cabo de Hornos, Chile.

Colombia 

 Toro (Valle del Cauca), poblado en el departamento del Valle del Cauca en Colombia.

España 

 Alfoz de Toro, comarca de la provincia de Zamora
 Monte Toro, montaña más alta de la isla de Menorca.
 Provincia de Toro, provincia histórica de la Corona de Castilla, vigente entre años 1528 y 1804.
 Toro, ciudad de la provincia de Zamora.
  El Toro, municipio de la provincia de Castellón

Grecia 

 Tóricos fue un demo del Ática, en la costa sureste, cerca de Sunión.

Italia 

 Toro (Italia), localidad y comuna italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise.

Panamá 

  Bocas del Toro, provincia de Panamá.

Perú 

 Distrito de Toro, uno de los once distritos de la provincia La Unión en Perú.

Uganda 

 Toro, un reino tradicional en Uganda.

Venezuela 

 El Toro, localidad de la isla de Toas, Venezuela.
 Serranía del Toro, cadena montañosa de los Andes, Venezuela.

Personajes de ficción 

 Toro (personaje animado), la mascota de Sony Computer Entertainment
 Toro, nombre en Hispanoamérica de Tonto, el compañero del Llanero Solitario

Naves 

 Vapor Toro, utilizado durante la Guerra del Pacífico

Cine 
 Toro, película de acción de 2016 dirigida por Kike Maíllo.

Computación 

 Toro, núcleo para sistemas operativos escrito en el lenguaje de programación Pascal.
 Memoria de toros fue un tipo de memoria usada en computadores.

Enología 
 Denominación de Origen Toro, zona vinícola de las provincias de Zamora y Valladolid.

Fauna 

 Toro, nombre del macho adulto de los bóvidos.

Jurisprudencia 

 Las Leyes de Toro, conjunto de leyes fijado tras la muerte de la Reina Isabel La Católica con ocasión de la reunión de las Cortes en la ciudad de Toro en 1505.

Museos 

 Museo Revello de Toro

Tauromaquia 

 Toro enmaromado de Benavente, en la provincia de Zamora, España.
 Toro de lidia. 
 Toro de fuego.
 Toro embolado.

Título Nobiliario 

 Ducado de Toro.

Hidrografía 

 Río Toro, curso fluvial en Costa Rica;
 Lago del Toro, en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile;
 Lago Toro en la cuenca del río Toltén, Región de Los Lagos, Chile;

Otros 

 El Torico es una famosa fuente de Teruel (Aragón, España) y posiblemente su icono.
 El Toro (montaña rusa), en el parque de atracciones Six Flags Great Adventure.
 Toro Sentado, jefe indio norteamericano.
 Toro (arquitectura), tipo de moldura.
 Toro (geometría), cuerpo geométrico.
 Toro (mitología), figura mitológica.
 (1685) Toro, asteroide cercano a la Tierra.
 Il Toro o Torino F.C., el sobrenombre del equipo de fútbol italiano
 Toro de Osborne. Marca comercial.
 Por analogía, se llama toro a un tipo de carretilla elevadora con horquilla frontal.
 Liceo Fermín Toro, Caracas, Venezuela.
 Universidad Fermín Toro, Caracas, Venezuela.
 Tōrō, una linterna tradicional japonesa, originalmente de China
 Toro, el nombre en clave para la versión de Verizon Wireless del Galaxy Nexus
 Toros es un canal de televisión privado y de pago de Movistar+.

Véase también